Trzeciak – polska srebrna moneta używana gł. w XIV–XVII w.

Osoby o nazwisku Trzeciak:

 Anna Trzeciak (ur. 1954) – polska chemiczka
 Barbara Trzeciak-Pietkiewicz (ur. 1945) – polska dziennikarka radiowa i telewizyjna, dokumentalistka
 Bohdan Trzeciak – polski ginekolog
 Franciszek Trzeciak (ur. 1943) – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser
 Grażyna Trzeciak (1954–2021) – polska nauczycielka, działaczka opozycyjna
 Henryk Trzeciak – polski farmakolog
 Jacek Trzeciak (ur. 1971) – polski piłkarz
 Jan Trzeciak (1902–1993) – polski inżynier rolnik, działacz społeczny, poseł (1938–1939)
 Jerzy Trzeciak (1928–1991) – polski konstruktor lotniczy, szybownik
 Józef Trzeciak (1874–1935) – polski rolnik, działacz rolniczy, senator (1928–1930)
 Michał Józef Trzeciak (zm. 1790) – kasztelan owrucki
 Katarzyna Trzeciak (ur. 1992) – polska koszykarka
 Kazimierz Trzeciak (1901–1981) – polski lekarz, honorowy obywatel Sianowa
 Maciej Trzeciak (1976–2016) – polski urzędnik państwowy
 Magdalena Trzeciak – polska dermatolożka, wenerolożka
 Maria Trzeciak (1901–1969) – polska działaczka niepodległościowa, rolniczka
 Mieczysław Trzeciak (1934–2018) – polski ekonomista, socjolog
 Mirosław Trzeciak (ur. 1968) – polski piłkarz
 Przemysław Trzeciak (ur. 1931) – polski historyk sztuki
 Przemysław Trzeciak – polski kardiochirurg
 Ryszard Trzeciak (ur. 1957) – polski ślusarz, poseł (1985–1989)
 Sergiusz Trzeciak (ur. 1976) – polski politolog, prawnik, specjalista ds. marketingu politycznego
 Stanisław Trzeciak (1873–1944) – polski duchowny katolicki, działacz społeczny, doktor teologii
 Stefan Trzeciak – polski meteorolog morski, oceanograf
 Tomasz Trzeciak – polski ortopeda, traumatolog
 Wiesław Henryk Trzeciak (ur. 1934) – polski naukowiec, biochemik
 Władysław Trzeciak (1891–1931) – major piechoty inżynier WP

Zobacz też 

 Trzeciaki
 Trzeciaków – wieś w województwie lubelskim

Przypisy